Плед ():
 Плед — клетчатая толстая шерстяная шаль с бахромой, характерная принадлежность шотландского национального костюма.
 Плед— большой шерстяной платок (обыкновенно клетчатый и с бахромой), которым укрываются от холода, покрываются вместо одеяла (первонач. национальная одежда шотландских горцев.
 Плед — российская рок-группа.

См. также 

 Plaid — британская электронная музыкальная группа.